Chatter peut désigner :
 un terme anglais traduit par vibrations d'usinage ou broutement d'usinage.
 une francisation du verbe anglais to chat, signifiant discuter, ayant pris le sens de discuter sur un chat (voir messagerie instantanée).
 un terme de poker français que l'on peut traduire par . Ex. : Ce fish a encore chatté son tirage gutshot sur la river (après avoir call 2 barrels avec T high contre mon brelan floppé) !